Режа — посёлок в Белинском районе Пензенской области России. Входит в состав Поимского сельсовета.

География 
Посёлок находится в юго-западной части Пензенской области, в пределах Приволжской возвышенности, на правом берегу реки Вороны, на расстоянии примерно 16 километров (по прямой) к северо-западу от города Белинский, административного центра района.

История 
Основан в период между 1864 и 1866 годами на территории Валовайской волости Чембарского уезда как деревня Алексеевка. В 1896 году имелось 24 двора. В 1912 году — 23 двора. В 1939 году входил в состав Невежкинского сельсовета Чембарского района. Числилось 27 дворов. По состоянию на 1939год являлся частью Ушинского сельсовета Поимского района. Действовал колхоз имени Сталина.

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 50 %, женщины — соответственно также 50 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 100 % из 31 чел.

Примечания 

Населённые пункты Белинского района